Heilig Hartbeeld (Beek, Berg en Dal)
Heilig Hartbeeld (Beek, Montferland)